Іван Лендл був чемпіоном два попередніх роки, але у чвертьфіналі його переміг Йонас Свенссон.

У фіналі Матс Віландер переміг Анрі Леконта з рахунком 7–5, 6–2, 6–1, таким чином вигравши третій і останній титул чемпіона цього турніру. Станом на 2016 рік Леконт залишався останнім французом, який досягнув фіналу відкритого чемпіонату Франції в одиночному розряді серед чоловіків.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1988 French Open Men's Singles draw 

1988 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу